Plan de prévention des risques littoraux, en France ;
 Phak Pasason Pativat Lao, (Parti révolutionnaire populaire lao) l'unique parti politique, le parti communiste du Laos.
 Pascal Loubet, né le 15 novembre 1958 :  écrivain, journaliste et photographe français connu sous son propre nom et sous plusieurs pseudonymes, dont PPRL.